

Toponymie

 Ciepłe est un village de la voïvodie de Mazovie
 Ciepłe est un village de la voïvodie de Poméranie